Barchín del Hoyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barchín del Hoyo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Barchín del Hoyo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar